Die A Grupa Saison 2011/12 war die 88. Saison der höchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Die Saison startete am 6. August 2011 und endete am 23. Mai 2012. Titelverteidiger ist Litex Lowetsch.

Teilnehmer

Auf/Abstieg

Aufsteiger 
 Ludogorez Rasgrad, Gewinner der B Grupa-Ost
 Botew Wraza, Gewinner der B Grupa-West
 Swetkawiza Targowischte, gewann das Relegationsspiel gegen Etar Weliko Tarnowo.

Absteiger 
 Akademik Sofia
 Pirin Blagoewgrad, wurde wegen Lizenzverstößen die Lizenz für den Profifußball aberkannt und spielte in der folgenden Saison in der W Grupa-Südwest.
 OFK Sliwen 2000

Stadien

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Liste der Bulgarischen Fußball-Meister bei rsssf.com
 Bulgarien 2011/12 A Grupa bei wildstat.com

Einzelnachweise 

2011
Fußballsaison 2011/12